Hutting ist der Name folgender Ortschaften in Bayern:

 Hutting (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Oberpfalz
 Hutting (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Niederbayern

Siehe auch:
 Hütting